

Codici 
 A77 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A77 – autostrada francese A6 a Rosiers – Moulins